Фінал Кубка європейських чемпіонів 1991 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1990—1991 років, у якому зустрілися югославська «Црвена Звезда» та французький «Марсель». Матч відбувся 29 травня 1991 року на «Сан-Нікола»  у Барі. Перемогу з рахунком 5:3 у серії післяматчевих пенальті здобула «Црвена Звезда».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1990-91 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1991 на transfermarkt 

1991
1991 у футболі
1991
Травень 1991